Die Ginny of Nashville 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Brentwood, Tennessee. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 28. Februar bis 6. März 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Brentwood (Tennessee)